Большая Дмитровка:

 Большая Дмитровка — улица в Москве.
 Большая Дмитровка — хутор в Воронежской области.